La batalla del río Leche puede referirse a:
 La batalla de Lechfeld (955) también denominada batalla de Augsburgo.
 La batalla de Rain (1632).